S/S Siljan kan syfta på:

 Veteranfartyget S/S Siljan, byggd 1868, se S/S Siljan (1868)
 Lastfartyget S/S Siljan, byggt 1920, se S/S Siljan (1920)